Panamerikanska spelen 1967 hölls i Winnipeg, Manitoba, Kanada under perioden 23 juli- 6 augusti 1967.

Winnipeg valdes till värdort för panamerikanska spelen vid andra försöket. Vid PASO-mötet 1959 i Chicago ansökte man om att få anordna 1963 års spel, men förlorade mot São Paulo, Brasilien. Winnipeg Pan American Society vände då blickarna mot 1967, och vid PASO-mötet under 1963 års spel utsågs man till 1967 års värdort.

Medaljtabell 
Värdland i starkt'''

Sporter 
 Friidrott
 Basket
 Boxning
 Cykling
 Simhopp
 Fotboll
 Judo
 Volleyboll

Källor 
 

Panamerikanska spelen 1967